Анри́ — французское мужское имя, соответствующее немецкому Генрих. В переводе с древненемецкого означает глава в доме, властелин двора.

См. также 
 Генрих — имя, распространённое у европейских правителей.
 Генри — имя и фамилия.

Мужские имена
Французские имена